Влади́мир Ельчани́нов:
 Ельчанинов, Владимир Васильевич (1932—2015) — советский и российский живописец, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации (1995).
 Ельчанинов, Владимир Сергеевич (род. 1959) — украинский государственный и политический деятель.